Копалита има више значења:

 Копалита (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Копалита (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Копалита (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику